Martin Štrbák (né le  à Prešov en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
En 1994, il commence sa carrière avec le HK Dragon Presov dans l'Extraliga Slovaque. Il est repêché par les Kings de Los Angeles en  en  au Repêchage d'entrée dans la LNH 1993. En 2003, il part en Amérique du Nord et joue 49 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Kings puis les Penguins de Pittsburgh. En effet, le , il est échangé avec Sergueï Anchakov en retour de Martin Straka. Il remporte l'Extraliga 2001 avec le HC Vsetín, la Superliga 2003 avec le Lokomotiv Iaroslavl et la Coupe d'Europe des clubs champions 2008 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques 2006 et à de nombreuses éditions du Championnat du monde remportant la médaille d'or lors de l'édition 2002, l'argent en 2000 et le bronze en 2003.

Trophées et honneurs personnels 
 2010 : participe avec l'équipe Jágr au  Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan=2|1994-1995 || HK Dragon Presov|| Extraliga|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 17|| 0|| 3|| 3|| 0|| 9|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 1995-1996 || HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 44|| 4|| 4|| 8|| 22|| || || || || 
|-
| 1996-1997 || HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 38|| 3|| 2|| 5|| 24|| || || || || 
|-
| 1997-1998 || HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 33|| 1|| 1|| 2|| 18|| || || || || 
|-
| rowspan=2|1998-1999 || HC Slovan Bratislava|| Extraliga || 18|| 0|| 0|| 0|| 41|| || || || || 
|-
| HK Trnava || 1. liga || 15|| 3|| 6|| 9|| 12|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| HC Chemopetrol Litvínov|| Extraliga|| 50|| 3|| 6|| 9|| 22|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC Vsetín|| Extraliga|| 49|| 2|| 6|| 8|| 46|| 14|| 2|| 1|| 3|| 35
|-
| 2001-2002|| HC Vsetín|| Extraliga|| 33|| 8|| 9|| 17|| 46|| --|| --|| --|| --|| --
|-
|2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 17|| 1|| 1|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 27|| 0|| 6|| 6|| 28|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 20|| 4|| 9|| 13|| 68|| 13|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2003-2004|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 5|| 2|| 0|| 2|| 8|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 12|| 0|| 1|| 1|| 25|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 44|| 3|| 11|| 14|| 38|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| HC Košice|| Extraliga Slovaque || 14|| 1|| 4|| 5|| 14|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 36|| 2|| 11|| 13|| 34|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 50|| 4|| 10|| 14|| 48|| 7|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 54|| 8|| 21|| 29|| 60|| 12|| 0|| 2|| 2|| 30
|-
| 2007-2008|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 56|| 8|| 12|| 20|| 34|| 13|| 2|| 4|| 6|| 16
|-
| 2008-2009|| HC Moeller Pardubice || Extraliga|| 28|| 0|| 4|| 4|| 18|| || || || || 
|-
|2008-2009|| Rögle BK || Elitserien|| 24|| 1|| 5|| 6|| 24|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HK MVD || KHL || 53|| 8|| 26|| 34|| 46|| 22|| 4|| 9|| 13|| 26
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 34|| 4|| 5|| 9|| 36|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2011-2012 || HC Lev Poprad || KHL || 35|| 1|| 4|| 5|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Rögle BK || Elitserien || 23|| 0|| 1|| 1|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| HC Košice || Extraliga slovaque || 21|| 2|| 7|| 9|| 48|| 15|| 3|| 5|| 8|| 49
|-
|2013-2014|| HC Košice || Extraliga slovaque || 53 || 9 || 15 || 24 || 109 || 14 || 2 || 5 || 7 || 2
|-
|2014-2015 || HC Košice || Extraliga slovaque || 54 || 4 || 22 || 26 || 40 || 15 || 3 || 6 || 9 || 10
|-
|2015-2016 || HC Košice || Extraliga slovaque || 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en janvier 1975
Naissance à Prešov
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HC Litvínov
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Košice
Joueur du HK MVD
Joueur du Rögle BK
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HC Lev Poprad